

Persone
 Anthony Corallo – mafioso statunitense di origini italiane.
 Gino Corallo – teologo italiano
 Pierluigi Corallo – attore italiano
 Riccardo Corallo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Corallo – politico italiano
 Tommaso Corallo – arbitro di calcio italiano

Varie
 Corallo – organismo marino della classe Anthozoa
 Corallo – nome proprio di persona italiano femminile
 Corallo – colore
 Corallo – sommergibile della Regia Marina
 Corallo Sat – circuito televisivo italiano
 Grand Hotel Corallo – albergo di Livorno

Pagine correlate
Coralli (disambigua)